Ancient Dreams in a Modern Land – singolo di Marina Diamandis del 2021
 Ancient Dreams in a Modern Land - album di Marina Diamandis del 2021